Tigga i Togga (ang. Tigga & Togga, 2006-2007) – kanadyjski serial animowany emitowany w Polsce na kanale JimJam. Wyprodukowany przez Cuppa Coffee Studios.

Bohaterowie 
 Tigga

 Togga

Opis fabuły 
Tigga i Togga to dwójka najwierniejszych przyjaciół, którzy poprzez dźwięki odkrywają życie. Każdego dnia dzięki dźwiękom muzyki uczą się czegoś nowego oraz rozwiązują trudne problemy.

Spis odcinków 

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2006
Seriale telewizyjne zakończone w 2007